Peus ist der Familienname von 

 August Peus (1855–1939), preußischer Landrat
 Busso Peus (1908–1979), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Münster (Westfalen)
 Fritz Peus (1904–1978), deutscher Entomologe
 Fritz-Carl Peus (1871–1950), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Münster (Westfalen) 
 Gabriele Peus-Bispinck (* 1940), deutsche Politikerin (CDU) und Europaabgeordnete
 Gunter Péus (* 1931), deutscher Journalist
 Heinrich Pëus (1862–1937), deutscher Politiker (SPD)